

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Grędzice est un village dans la powiat de Ciechanów 
 Grędzice est un village dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka